Taisho (keizer), keizer van Japan
Taishoperiode, zijn regeringsperiode (1912-1926)
Taisho (Kochi), een gemeente in de Japanse prefectuur Kochi